Novate steht für:

 Novate Mezzola, eine italienische Gemeinde in der Provinz Sondrio, Region Lombardei
 Novate Milanese, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei